Kneißl oder Kneissl ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Kneissl (* 1965), ehemalige österreichische Außenministerin, Energieanalystin und Nahostexpertin
 Mathias Kneißl (1875–1902), bayerischer Räuber
 Räuber Kneißl, Film über das Leben von Mathias Kneißl
 Max Kneissl (1907–1973), deutscher Geodät
 Michael Kneissl (1891–1947), deutscher SS-Obersturmbannführer
 Peter Kneißl (1938–2020), deutscher Historiker
 Roland Kneißl (* 1963), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Sebastian Kneißl (* 1983), deutscher Fußballspieler

Kneißl ist der Name folgender Orte:
 Kneißl (Gemeinde Fehring), Katastralgemeinde von Fehring, Steiermark

Kneissl steht für:
 Kneissl (Unternehmen), Hersteller von Skiern und Snowboards

Siehe auch:
 Stephan III., Herzog von Bayern, genannt „Stephan der Kneißel“
 Kneisel
 Gneißl